

Biologie 
 Snavel
 Een aftekening op de neus, neustop en/of lippen van een paard

Schepen 
 Sneb (schip)
 Soort turfschip